Slalom gigant kobiet na 43. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 12 lutego 2015 roku na trasie Birds of Prey / Golden Eagle. Tytułu mistrzyni świata ze Schladming broniła Francuzka Tessa Worley.

Wyniki

Bibliografia 
 

Slalom gigant kobiet